NGC 4329 (другие обозначения — MCG -2-32-9, PGC 40212) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4329
Ворон (созвездие)